Linthal kan avse följande:

 Linthal, Haut-Rhin – kommun i departementet Haut-Rhin, Frankrike
 Linthal, Glarus – ort i kantonen Glarus, Schweiz